Berlinghieri  ist der Name einer bedeutenden, vorwiegend in Lucca tätigen Malerfamilie

Berlinghiero Berlinghieri, (nachweisbar von 1228 bis 1242)
Bonaventura Berlinghieri, (nachweisbar von 1228 bis 1274)
Barone Berlinghieri, (nachweisbar 1228–1282)
Marco Berlinghieri, (nachweisbar 1232–1255)